Клеопа́тра I Си́ра () — египетская царица, жена Птолемея V.

Была дочерью сирийского царя Антиоха III Великого и Лаодики III. Мать Птолемея VI, Птолемея VIII  и Клеопатры II. После смерти своего мужа, умершего от яда, её старшему сыну было около 11 (или 12) лет. Из-за неполнолетия нового фараона регентом при нём была провозглашена его мать Клеопатра I. После её смерти в 176 до н. э. место регента заняли евнух Евлей и келесириец Леней.

Имя

Примечания 

Селевкидские принцессы
Династия Птолемеев
Царицы Древнего Египта
Супруги правителей II века до н. э.